Taganskaja heißen zwei U-Bahnhöfe in Moskau:

 Taganskaja (Kolzewaja-Linie)
 Taganskaja (Tagansko-Krasnopresnenskaja-Linie)